West Monroe puede referirse a dos poblaciones de Estados Unidos:

 West Monroe, en Luisiana; o
 West Monroe, en Míchigan.